Змагання з паралельного слалому серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 22 лютого 2014 року в Роза Хутір X-Park.

Розклад 
Вказано місцевий час (UTC+4).

Результати 
Змагання розпочались о 09:42.

Кваліфікація

Раунд на вибування

Остаточний розподіл місць

Примітки